Il singolare del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Aaron Krickstein 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Jimmy Arias (secondo turno)
 Andrés Gómez (Campione)
 Henrik Sundström (terzo turno)
 Juan Aguilera (secondo turno)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Aaron Krickstein (finale)
 Mel Purcell (quarti di finale)

 Francesco Cancellotti (primo turno)
 Libor Pimek (primo turno)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Mark Dickson (primo turno)
 Pablo Arraya (quarti di finale)
 Thierry Tulasne (terzo turno)
 Claudio Panatta (primo turno)
 Brian Gottfried (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1984